Frédéric Joron, chanteur français et ancienne membre du groupe Ousanousava
 Guy Joron (1916-2011), médecin et recteur de l'Université McGill
 Guy Joron (1940-2017), homme politique canadien
 Jules Joron (1936-2002), chanteur français
 Maurice Joron (1883-1937), peintre français
 Mickaël Joron (1987-), auteur-compositeur-interprète français
 Romain Joron (1968-), homme politique français
 Virginie Joron (1973-), personnalité politique française

Voir aussi 
 Orthographe alternative de la rivière Jauron